HWI est un sigle qui peut désigner :
 Healthware International, une société italienne, spécialisée dans le conseil en stratégie et la communication numérique dans le milieu de la santé ;
 , un centre de recherche biomédicale indépendant, à but non lucratif, situé sur le .